Dhubri (district), een district van de Indiase staat Assam
 Dhubri (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dhubri